Ostrov svaté Heleny má více významů:

 Ostrov svaté Heleny (film) – český film z roku 2011
 Svatá Helena (ostrov) – ostrov v jižním Atlantiku